Anastácio steht für:

 Anastácio, Stadt im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso do Sul

Anastácio ist der Familienname folgender Personen:

 Fabiana Anastácio (1975–2020), brasilianische Gospelsängerin
 Jaqueline Anastácio (* 1987), brasilianische Handballspielerin